Пхо:

 Пхо (буква), ភ — двадцать четвёртая буква кхмерского алфавита.
  — река в Бутане, приток реки Санкош.
  — река в Таиланде, приток реки Сакэкранг.